Лейтон, Фредерик:

 Лейтон, Фредерик (1827—1919) — англо-американский предприниматель, коллекционер и меценат.
 Лейтон, Фредерик (1830—1896) — английский художник.